

Miejscowości na Ukrainie 
 Sosniwka – wieś w rejonie jarmolińskim obwodu chmielnickiego, 
 Sosniwka – wieś w rejonie pustomyckim obwodu lwowskiego
 Sosniwka – wieś w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego, nad Leniną
 Sosniwka – wieś w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego,
 Sosniwka – wieś w rejonie olewskim obwodu żytomierskiego.